Ric Hochet contre Sherlock est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Ric et Bourdon sont conviés par le "Club des Spirites" à une séance de spiritisme pour contacter Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Un crime doit y être commis. Effectivement, Ralph Erlon est tué dans l'ancienne brasserie où se passait la séance. Mais le meurtre semble impossible : l'électricité avait été coupée, les participants drogués et une seule trace de pas mène au lieu du crime. Ric est alors défié par quelqu'un se faisant passer pour Sherlock Holmes. De fait, pour le crime d'Erlon et celui d'Esteban, "Sherlock" donne la solution aux médias avant Ric. Celui-ci en vient à soupçonner un collègue belge, Pierre, qui était présent à chaque fois. Wenceslas Erlon s'accuse alors des crimes, mais il n'est pas cru. Ric apprend que les membres du Club ont fait chacun des autres membres leurs héritiers.
Lucas Beaumont est alors tué d'un coup de couteau. Ric est attaqué par Wenceslas mais il s'enfuit. Et les crimes continuent : c'est au tour de Nathalie d'être tuée dans son haras. Wenceslas est arrêté sur place. Celui-ci semble avoir sombré dans la folie. Singer est à son tour trouvé poignardé dans les archives du journal. Le mot FIN apparaît alors que le coupable semble inconnu. Sans oublier que Wenceslas est envoyé à l'hôpital psychiatrique.
La dernière planche explique le mystère : Singer est l'assassin et a utilisé Wenceslas et sa folie comme paravent. Gravement malade, il voulait que sa femme touche l'héritage du Club des Spirites. Ric efface alors les traces et met en scène la découverte du corps de son collègue.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Ralph Erlon : président du Club des Spirites
 Nathalie Level : grande cavalière et membre du Club
 Patrick Esteban : champion de plongeon et membre du Club
 Lucas Beaumont : vedette du one-man-show et membre du Club
 Jacques Singer : journaliste à La Rafale et membre du Club
 Wenceslas Erlon : frère de Ralph

Lieux 
Paris et ses environs. Brasserie Cantillon à Bruxelles.
On a droit à une véritable visite touristique de la brasserie.

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1987